Piet Aalberse ist der Name folgender Personen:

* Piet Aalberse (Politiker, 1871) (1871–1948), niederländischer Politiker
 Piet Aalberse (Politiker, 1910) (1910–1989), niederländischer Politiker